

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Wola Rafałowska – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mińskim, w gminie Mrozy 
 Wola Rafałowska – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Chmielnik